Limpias är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cantabria och regionen Kantabrien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Limpias ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Limpias är huvudsakligen kuperad, men åt nordväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Limpias. Runt Limpias är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Castro-Urdiales,  km öster om Limpias. I omgivningarna runt Limpias växer i huvudsak blandskog. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kantabrien